Shunyi (kinesiska: 顺义) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 30 kilometer nordost om stadskärnan. Antalet invånare är .

Runt Shunyi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Beiqijia,  km väster om Shunyi. Trakten runt Shunyi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina